Pioline est un patronyme, notamment porté par :
Boris Pioline, physicien français
Cédric Pioline (1969-), joueur de tennis français, cousin de Lionel Pioline
Lionel Pioline (1965-), trampoliniste français, cousin de Cédric Pioline
 Renaud Pioline (1984-), coureur cycliste français

Homonymie de patronyme